Rapido steht für:

 Rapido-Werke, deutscher Waagenhersteller, siehe Hebenstreit-Rapido #Rapido-Werke
 Rapido, ehemalige Zuggattung der italienischen Staatsbahn FS, siehe Schnellzug #Italien
 Rapido, Name eines spanischen Hilfskreuzers, siehe Columbia (Schiff, 1889)
 Rapido (Fluss), Fluss in der Provinz Frosinone, Latium, Italien